Saint-Rémy ou Saint-Remy sont des toponymes et patronymes qui peuvent faire référence :

Patronyme 

 André Saint-Rémy (1913-1984), homme politique belge.
 Maurice Louis Saint-Rémy (1769-1841), général de brigade français.

Communes françaises 
(Attention, les communes dont le nom officiel est orthographié Saint-Remy (sans accent aigu sur le 'e' de 'Remy') se trouvent à la suite des communes listées dont le nom est ou commence par 'Saint-Rémy'.)

et aussi :
 Neuville-Saint-Rémy, commune du département du Nord ;
 La Chapelle-Saint-Rémy, commune du département de la Sarthe ;

Belgique 
Typographié sans accent aigu 
 Saint-Remy, section de la commune belge de Blegny, située en Région wallonne dans la province de Liège
 Saint-Remy, section de la ville belge de Chimay, située en Région wallonne dans la province de Hainaut
 Saint-Remy, village de la commune belge de Virton, située en Région wallonne dans la province de Luxembourg
 Saint-Remy-Geest, section de la commune belge de Jodoigne située en Région wallonne dans la province du Brabant wallon

Architecture 
 Église Saint-Rémy, située sur la commune française de Vanves.
 Église Saint-Rémy, située sur la commune française de Godoncourt.

Voir aussi 
 , 18 églises françaises et 13 églises belges.
 Saint-Rhémy-en-Bosses, commune alpine de la Vallée d'Aoste, en Italie du Nord.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France